Goldberg (Złota góra)

Osoby noszące nazwisko Goldberg:
 Abraham Goldberg – ujednoznacznienie
 Adam Goldberg (ur. 1970) – aktor, reżyser amerykański
 Beniamin Goldberg (Jerzy Borejsza) – działacz komunistyczny, wydawca
 Bill Goldberg (ur. 1966) – zapaśnik amerykański
 Chaim Goldberg (1917–2004) – malarz
 Constance Goldberg (ur. 1956) – amerykańska brydżystka
 Elkhonon Goldberg (ur. 1946) – neuropsycholog
 Jacob Pinheiro Goldberg (ur. 1933) – psycholog
 Jakub Goldberg – ujednoznacznienie
 Johann Gottlieb Goldberg (1727–1756) – niemiecki kompozytor i klawesynista
 Józef Goldberg (Różański) (1907–1981) – funkcjonariusz UB
 Krystyna Goldberg (ur. 1930) – dziennikarka, edytorka
 Léon Goldberg (1924–1944) – członek francuskiego ruchu oporu
 Maksymilian Goldberg (1895–1942) – polski architekt
 Mordechaj Goldberg (ur. 1953) – warszawski rabin
 Rube Goldberg (1883–1970) – amerykański rysownik, rzeźbiarz, pisarz
 Szymon Goldberg (ur. 1973)–  rockman
 Werner Goldberg (1919–2004) – żołnierz hitlerowski
 Whoopi Goldberg (ur. 1955) – aktorka amerykańska

1 miejscowość w Niemczech:
 Goldberg – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Zobacz też 

 Złotoryja niem. Goldberg
 Goldberggruppe – pasmo górskie, m.in. Goldbergspitze